Кингс-Хайвей:

 Кингс-Хайвей — станция Нью-Йоркского метрополитена, расположенная на линии BMT Brighton Line.
 Кингс-Хайвей — станция Нью-Йоркского метрополитена, расположенная на линии IND Culver Line. 
 Кингс-Хайвей — станция Нью-Йоркского метрополитена, расположенная на линии BMT Sea Beach Line.